Acinacodus is een geslacht van uitgestorven amphidontide eutriconodonten die leefden in Shestakovo in West-Siberië, Rusland tijdens het Vroeg-Krijt. Het werd beschreven in 2010 door A.V. Lopatin, E.N. Maschenko en A.O. Averianov en de typesoort is Acinacodus tagaricus.

Uitgestorven zoogdieren